Фадéев Валéрий Олéгович (11.07.1946, ..., СССР) — советский и российский композитор, член Союза композиторов Санкт-Петербурга. Автор большого количества произведений в самых различных музыкальных жанрах.

БИОГРАФИЯ 
Родился 11 июля 1946 года.

В 1972 году окончил Ленинградскую ордена Ленина государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности музыковедение под руководством профессора М. В. Бражникова, а в 1973 году — как композитор по классу В. И. Цытовича.

В студенческие годы участвовал в фольклорной экспедиции в Новгородской области.

В 1968 году стал дипломантом Всесоюзного конкурса за песню на морскую тематику.

С 1973 года до середины 90-х годов сотрудничал с Ленинградским радио. За двадцать лет сотрудничества с музыкальными студиями радио было записано большое количество хоровой и оркестровой музыки композитора.

В 1984 году Всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила грампластинку записанной на радио хоровой поэмы «Даль полей» на стихи М. Дудина (дирижер Г. М. Сандлер).

Фадеев — постоянный участник международных фестивалей «Земля детей» и «Петербургская музыкальная весна».

Произведения композитора звучали во всех ведущих концертных залах Санкт-Петербурга, в БКЗ им. Чайковского в Москве, а также в целом ряде городов России и зарубежья.

Многократно был председателем и членом жюри различных детских и юношеских конкурсов.

Является лауреатом и дипломантом международных хоровых конкурсов.

В 2001 году получил нагрудный знак «За достижения в культуре» Министерства культуры Российской Федерации.

В 2015 году в издательстве «Композитор» вышла книга «Линия жизни» о жизни и творчестве композитора.

ТВОРЧЕСТВО 
Валерий Фадеев сочиняет музыку практически во всех музыкальных жанрах. Он автор балета, симфонических произведений, большого количества произведений для взрослых и детских хоров, камерных сочинений.

Значительную часть творчества составляет музыка для детей и юношества.

Издательства «Композитор» и «Музыкальный фонд Санкт-Петербурга» выпустили более тридцати авторских сборников композитора. Среди них — произведения для хора, фортепиано и других музыкальных инструментов.

Среди сочинений:

Балет 
 «Поцелуй принцессы»

Увертюры 
 «Светлый день»

 «Счастливый полёт»

Кантаты 
 «Повечерье» (на фольклорные тексты)

 «Чувство Родины» (стихи В. Фирсова)

Духовные произведения 
 Две литургии
 «Всенощное бдение»

Хоровой концерт 
 «Хвалите Господа с небес»

Хоровые поэмы 
 «Даль полей» на стихи М. Дудина

 «В восторге трепетном» на стихи К.Р.

Вокальные циклы 
 «Завет бытия» на стихи К. Бальмонта

 «Мгновения жизни» на стихи Ф. Тютчева

Хоровые циклы 
 «Аромат солнца» (стихи К. Бальмонта)
 «Под сенью дружных муз» (стихи А. Пушкина)
 «Свет небесный» (стихи Н. Рубцова)
 «Это всё весна» (стихи А. Фета)
 "Времена года (стихи К.Р.)
 «Цветущий мир природы» (стихи Ф. Тютчева)

Произведения для фортепиано 
 «Весёлый концерт» для 2-х фортепиано
 24 прелюдии для фортепиано
 «Сквозь печали и радости» (поэма для фортепиано)
 «Музыкальный калейдоскоп» (20 пьес для фортепиано в 4 руки)
 «Нам не тесно и не скучно» (1-й и 2-й выпуски для фортепиано в 4 руки и 6 рук)
 «Под музыку дождя» (для фортепиано в 4 руки)

Произведения для народных инструментов 
 «Концертино» для балалайки с оркестром
 «Концертино» для гуслей с оркестром

и другие произведения.

Примечания 

Композиторы СССР
Композиторы России